Mercey (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Mercey-le-Grand, municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Mercey-sur-Saône, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Gevigney-et-Mercey, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Le Petit-Mercey, municipi al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)